Nan Snijders-Oomen (1916-1992), Nederlands kinderpsychologe
 Antoine Oomen (1945), Nederlands pianist, componist en dirigent
 Palmyre Oomen (1948), Nederlands theologe en filosofe
 Ria Oomen (1950), Nederlands politica
 Francine Oomen (1960), Nederlands schrijfster
 Bart Oomen (1964), Nederlands acteur
 Johan Oomen (1965), Nederlands snookerscheidsrechter
 Barbara Oomen (1969), Nederlands hoogleraar
 Sam Oomen (1995), Nederlands wielrenner

Zie ook 
 Oom
 Ooms, doorverwijspagina